Васи́лий Гера́симов:
 Герасимов, Василий Васильевич — советский и российский скульптор, профессор РГГУ .
 Герасимов, Василий Герасимович (1852—1892) — российский революционер.
 Герасимов, Василий (род. 1985) — российский биатлонист.